Данневерк () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург. Подчиняется управлению Хаддеби. Население составляет 1131 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,65 км². Официальный код — 01 0 59 019.

Название коммуны происходит от проходящего поблизости оборонительного вала Даневирке, начало сооружения которого относится к первой половине VIII века н. э.

См. также 
 Музей Даневирке

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница.

Города Шлезвиг-Гольштейна